Sant'Anna peut désigner:

 Sant'Anna Arresi, commune italienne dans la province du Sud-Sardaigne, dans la région Sardaigne, en Italie ; 
 Sant'Anna di Stazzema, hameaux de Stazzema, commune italienne de la province de Lucques dans la région Toscane en Italie ; 
 Sant'Anna d'Alfaedo,  commune italienne de la province de Vérone dans la région Vénétie en Italie ;

Voir aussi